A Nagy-Britannia kifejezés több, egymástól jelentősen eltérő jelentéstartalommal bír.

Földrajzi meghatározás

Politikai szóhasználat

Magyar köznyelvi használat

A brexit után

További hasonló írásmódú szócikkek 
 A Brit-szigetek terminológiája – a Brit-szigetek különböző csoportjainak elnevezései
 Brit Birodalom – Anglia, majd az Egyesült Királyság fennhatósága alá tartozó területek összessége volt
 Brit India – a Brit Birodalom része volt, magába foglalta a mai India, Pakisztán, Mianmar (Burma) és Banglades területeit
 Brit Kelet-indiai Társaság – brit részvénytársaság
 Brit-sziget – A Brit-szigetek (és Európa) legnagyobb, a világ 8. legnagyobb szigete. A szigeten találhatóak Anglia, Skócia és Wales szárazföldi területei.
 Brit-szigetek –  szigetek csoportja, amelyek magukba foglalják a Brit-szigetet, az Ír-szigetet és vagy 1100 kisebb szigetet.
 Britain (Virginia) – önkormányzat nélküli település Loudoun megyében, Virginia államban, az Amerikai Egyesült Államokban
 Britannia (provincia) – római provincia
 Britannia Stadium – a bet365 Stadion korábbi neve
 Britannia-díj – a Brit Film- és Televíziós Akadémia Los Angeles-i kirendeltsége által 1989 óta kiosztott díj
 Nagy-Britannia Királysága – az 1707 és 1800 között fennállott állam, a mai Egyesült Királyság egyik elődje
 Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága – az 1801 és 1927 között fennállott állam, a mai Egyesült Királyság egyik elődje
 Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága – az Egyesült Királyság 1927-től hivatalos neve
 Új-Britannia – Pápua Új-Guinea fennhatósága alá tartozó sziget

GB rövidítés 
A GB rövidítést az ISO 3166-1 szabvány alapján az egész Egyesült Királyság jelölésére használják, többek között az Egyetemes Postaegyesület, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a NATO és egyéb szervezetek is.

2021. szeptember 28-tól az Egyesült Királyság hivatalos autójelzése GB-ről UK-ra módosult. Ettől az időponttól kezdve a gépjárműveken a korábbi GB matricát el kell távolítani, vagy el kell takarni, és helyette UK matricát kell használni.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 A Brit-szigetek terminológiája

Egyesült Királyság
Brit-szigetek